Armuelle silvestre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Atriplex patula
 el nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus
 el nombre común de la planta Chenopodium album.